Buda – történelmi település a Duna jobb partján, a történelmi Pest városával szemben
 Buda – Budapest Dunától nyugatra eső dombos, hegyvidékes részének nem hivatalos, összefoglaló neve
 Buda – város az Amerikai Egyesült Államok Texas államában.
 Buda – falu az Amerikai Egyesült Államok Illinois államában.
 Buda – falu Romániában, Bákó megyében.

Egyéb
 Buda, régi magyar keresztnév;
 Buda, másik nevén Bleda, Attila hun uralkodó bátyja.
 908 Buda, kisbolygó
 Buda, Ottlik Géza regénye

Mint vezetéknév
Buda Béla (1939–2013) orvos, pszichiáter
Buda Ernő (1921–2005) gyémántdiplomás bányamérnök
Buda György (1945) műfordító, tolmács (magyarról németre)

Hasonló
Óbuda (egyértelműsítő lap)
Újbuda, Budapest XI. kerületének neve 2005 óta